Venusgürtel steht für:

 Gürtel der Venus oder der Aphrodite, erotisierender Zaubergürtel der Liebe
 Venusgürtel, bandförmige rötliche Färbung des Himmels
 Venusgürtel, Linie auf der Hand, benutzt in der Wahrsagerei des Handlesens
  Venusgürtel, lateinisch: Cestum veneris, eine Qualle aus der Familie der Cestidae

Siehe auch:
 Cestus, römisch-griechischer Gürtel, übertragen vom Gürtel der Venus, siehe oben
 Cestum Veneris habere, den Gürtel der Venus haben, sprichwörtlich für: unwiderstehlich sein